Пи́парку́кас (, , , , ) — традиционное рождественское печенье в Латвии, Эстонии, Финляндии и в Скандинавии. В дословном переводе все эти слова означают «перчёное печенье» или «пряное печенье» из-за содержания перца, имбиря и других пряностей, придающих печенью пикантный привкус.

Приготовление 
Из муки, сахара, яиц, сливочного масла и пряностей замешивается крутое тесто. Кроме того, возможно также добавление в тесто сметаны, мёда, орехов, цедры. Смесь пряностей зависит от предпочтений, обычно используют чёрный или душистый перец, кардамон, корицу, имбирь, гвоздику. Готовое тесто раскатывают в пласт толщиной около 1 мм и вырезают из теста различные фигурки или же формируют печенье вручную. Печенье выпекается в течение 10—15 минут; после остывания его можно украсить пищевой глазурью.

Источники 
 Печенье «Пипаркукас» // RussianFood.com 
 § 47: Пипаркоок // Фельдман И. А. Кухня народов СССР. — : Час, 1990. — ISBN 5-88520-098-X. — Раздел «Эстонская кухня».

См. также 
 Спекулос
 Кучюкай
 Козули
 Имбирный пряник

Латышская кухня
Эстонская кухня
Рождественское печенье
Имбирное печенье